Franciszek Kowalski (1897–1984) – polski działacz śpiewaczy, dyrygent i nauczyciel.
 Franciszek Kowalski (1799–1862) – polski  poeta, pedagog, pamiętnikarz, tłumacz.
 Franciszek Kowalski (1900–1920) – żołnierz armii niemieckiej, powstaniec   wielkopolski, szeregowiec Wojska Polskiego w II Rzeczypospolitej, kawaler Orderu Virtuti Militari.